Mafia pode designar:

Máfia - uma organização criminosa tentacular

Jogos eletrônicos 

 Mafia (série) - série de videojogos de açao-aventura publicados pela 2K Games e desenvolvida pela 2K Czech (ex-Illusion Softworks) e pelo estudio Hangar 13.

Musica
Mafia (álbum) - um álbum da banda Black Label Society
Mafia (EP) - álbum da banda Fleshgod Apocalypse

Geografia
Ilha de Mafia - uma ilha da Tanzânia

Entretenimento
Mafia - jogo eletrônico de 2002, primeiro da serie Mafia
Mafia II - jogo eletrônico, segundo da serie
Mafia III - jogo eletrônico, terceiro da serie
Mafia Wars - jogo eletrônico para redes sociais